Breza (Bjelovar), een plaats in de Kroatische gemeente Bjelovar
 Breza (Bosnië en Herzegovina), een gemeente in Bosnië en Herzegovina
 Breza (Sjenica), een plaats in de Servische gemeente Sjenica
 Breza (okres Námestovo), een Slowaakse gemeente in het district Námestovo
 Breza (Trebnje), een plaats in de Sloveense gemeente Trebnje